Platypalpus — рід двокрилих комах родини Hybotidae. Включає приблизно 580 видів.

Поширення 
Поширені повсюдно.

Види

Примітки

Посилання 
 

Hybotidae
Роди двокрилих